Ву́лиця Підгаєцька — вулиця у Залізничному районі Львова, місцевість Сигнівка. Сполучає вулиці Городоцьку та Сигнівку.

Історія 
З 1929 до 1936 року мала назву 3 Мая (травня). У 1936 року отримала назву Подгаєцька (сучасна назва у польській транскрипції). У 1944 році отримала сучасну назву. . Забудова вулиці садибна.

Примітки

Джерела 

 
 

Вулиці Залізничного району Львова